

Famille Abrial (Annonay, en Ardèche) 
 André Joseph Abrial (1750-1828), garde des sceaux ministre de la Justice sous le Consulat, sénateur en 1802, titré comte de l'Empire en 1808, pair de France héréditaire sous la Restauration
 André Pierre Étienne Abrial (1783-1840), comte Abrial, commissaire général de police à Lyon sous Napoléon , préfet du Finistère puis du Gers, pair de France. Il a un fils mais qui n'a pas eu de descendance.

Autres 
 Gaëtane Abrial (née en 1988), une chanteuse française ;
 Georges Abrial (1898-1970), un pionnier du vol à voile en France ;
 Jean-Pierre Abrial (1836-1894), un homme politique français ;
 Jean-Raymond Abrial, un professeur à l'École polytechnique fédérale de Zurich et informaticien, créateur de la méthode B ;
 Jean-Marie Charles Abrial (1879-1962), un vice-amiral français, ministre de la Marine sous le régime de Vichy ;
 Thibault Abrial, un guitariste français ;
Patrick Abrial (né en 1946), un chanteur français ;
 Stéphane Abrial (né en 1954), un général d'armée aérienne.